Jeepers Creepers steht für:

 Jeepers Creepers (Lied), Lied von Harry Warren und Johnny Mercer (1938)
 Jeepers Creepers (Frank McDonald), US-amerikanischer Film von Frank McDonald (1939) 
 Jeepers Creepers (Animationsfilm), US-amerikanischer Animationsfilm von Looney Tunes (1939) 
 Jeepers Creepers – Es ist angerichtet, US-amerikanischer Film von Victor Salva (2001)
 Jeepers Creepers 2, US-amerikanischer Film von Victor Salva (2003)
 Jeepers Creepers 3, US-amerikanischer Film von Victor Salva (2017)
 Jeepers Creepers: Reborn, US-amerikanischer Film von Timo Vuorensola (2022)